Andraca ist der Familienname folgender Personen:
 Joanne Andraca (* 1988), französische Schwimmerin
 Pierre Andraca (* 1958), französischer Schwimmer